Буре́м () — небольшой город и коммуна на юго-востоке Мали, на территории области Гао. Административный центр .

Географическое положение 
Город находится в юго-западной части области, на левом берегу реки Нигер, на расстоянии приблизительно 943 километров к северо-востоку от столицы страны Бамако. Абсолютная высота — 242 метра над уровнем моря.
Коммуна имеет площадь 6294 км² и включает в себя 21 населённый пункт.

Население 
По данным Национального института статистики Мали (Institut national de la statistique), на 2009 год численность населения Бурема составляла 27 486 человек. В национальном составе представлены: сонгай, туареги, бамбара и бозо. Большинство верующих — мусульмане (сунниты и ваххабиты).
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
В окрестностях города расположен небольшой  (ICAO: GABR).

Примечания 

Города Мали